Sisters kan syfta på

 The Sisters of Mercy – en popgrupp, även kallad "the Sisters"
 Sisters (musikgrupp) – en musikgrupp som sjöng i Lilla Melodifestivalen 2004
 Sisters (musikalbum) – ett musikalbum från 1992 av countryduon Sweethearts of the Rodeo från USA.
 Sisters (film, 2009) – en fransk långfilm från 2009
 Sisters (film, 2015) – en amerikansk långfilm från 2015